|-
|59001 Senftenberg||1998 SZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,221|| align=right|8,59|| align=right|4,140||MBA||26. september 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(59002)||1998 SZ36|| align=right|15,9|| align=right|2,434|| align=right|0,100|| align=right|1,23|| align=right|3,797||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59003)||1998 SL43|| align=right|17,6|| align=right|2,337|| align=right|0,230|| align=right|1,79|| align=right|3,573||MBA||23. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59004)||1998 SO43|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,177|| align=right|0,77|| align=right|5,513||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59005)||1998 SW54|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,236|| align=right|3,42|| align=right|4,220||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59006)||1998 SX58|| align=right|16,2|| align=right|2,530|| align=right|0,227|| align=right|4,25|| align=right|4,024||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59007)||1998 SF63|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,185|| align=right|4,21|| align=right|3,481||MBA||26. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59008)||1998 SS63|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,211|| align=right|8,76|| align=right|4,240||MBA||30. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59009)||1998 SZ65|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,090|| align=right|7,74|| align=right|3,557||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59010)||1998 SX67|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,196|| align=right|6,95|| align=right|4,089||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59011)||1998 SD71|| align=right|16,8|| align=right|2,134|| align=right|0,043|| align=right|2,07|| align=right|3,118||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59012)||1998 SW71|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,120|| align=right|14,54|| align=right|5,561||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59013)||1998 SL72|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,129|| align=right|3,51|| align=right|4,227||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59014)||1998 SC74|| align=right|16,9|| align=right|2,412|| align=right|0,199|| align=right|3,27|| align=right|3,746||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59015)||1998 SH74|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,267|| align=right|5,36|| align=right|4,066||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59016)||1998 SX76|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,311|| align=right|4,07|| align=right|4,090||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59017)||1998 ST77|| align=right|16,1|| align=right|2,393|| align=right|0,160|| align=right|3,41|| align=right|3,702||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59018)||1998 SH80|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,202|| align=right|4,78|| align=right|3,589||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59019)||1998 SM83|| align=right|15,9|| align=right|2,702|| align=right|0,102|| align=right|5,90|| align=right|4,441||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59020)||1998 SX86|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,081|| align=right|7,08|| align=right|4,043||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59021)||1998 SN94|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,199|| align=right|3,72|| align=right|3,824||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59022)||1998 SC100|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,134|| align=right|4,52|| align=right|3,519||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59023)||1998 SV103|| align=right|16,7|| align=right|2,182|| align=right|0,210|| align=right|3,82|| align=right|3,223||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59024)||1998 SB106|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,151|| align=right|3,04|| align=right|3,514||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59025)||1998 SX110|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,113|| align=right|7,50|| align=right|3,306||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59026)||1998 SS111|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,183|| align=right|2,44|| align=right|3,723||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59027)||1998 SO115|| align=right|16,5|| align=right|2,581|| align=right|0,236|| align=right|3,25|| align=right|4,145||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59028)||1998 SV117|| align=right|15,7|| align=right|2,456|| align=right|0,167|| align=right|2,33|| align=right|3,848||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59029)||1998 SP118|| align=right|16,8|| align=right|2,693|| align=right|0,240|| align=right|1,88|| align=right|4,420||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59030)||1998 SB122|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,076|| align=right|2,22|| align=right|3,860||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59031)||1998 SM124|| align=right|16,7|| align=right|2,176|| align=right|0,121|| align=right|1,35|| align=right|3,209||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59032)||1998 SG125|| align=right|16,4|| align=right|2,325|| align=right|0,083|| align=right|6,69|| align=right|3,545||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59033)||1998 SQ127|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,234|| align=right|3,40|| align=right|3,532||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59034)||1998 SO128|| align=right|16,7|| align=right|2,726|| align=right|0,086|| align=right|3,28|| align=right|4,501||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59035)||1998 SF134|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,175|| align=right|3,02|| align=right|3,648||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59036)||1998 SD135|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,277|| align=right|8,99|| align=right|5,347||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59037)||1998 SU140|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,118|| align=right|4,12|| align=right|3,556||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59038)||1998 SG147|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,176|| align=right|8,20|| align=right|3,468||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59039)||1998 SS156|| align=right|16,5|| align=right|2,102|| align=right|0,079|| align=right|1,83|| align=right|3,046||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59040)||1998 SR160|| align=right|16,7|| align=right|2,682|| align=right|0,047|| align=right|3,78|| align=right|4,392||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59041)||1998 SS161|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,204|| align=right|2,51|| align=right|3,780||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59042)||1998 SW162|| align=right|16,7|| align=right|2,594|| align=right|0,194|| align=right|3,93|| align=right|4,177||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59043)||1998 SF167|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,231|| align=right|6,61|| align=right|4,108||MBA||27. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59044)||1998 SV169|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,136|| align=right|10,06|| align=right|4,423||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59045)||1998 TR2|| align=right|16,5|| align=right|2,603|| align=right|0,136|| align=right|2,63|| align=right|4,199||MBA||13. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59046)||1998 TW17|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,166|| align=right|2,63|| align=right|3,764||MBA||13. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59047)||1998 TO19|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,212|| align=right|3,13|| align=right|3,619||MBA||15. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59048)||1998 TH22|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|0,75|| align=right|3,691||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59049)||1998 TC31|| align=right|11,8|| align=right|5,162|| align=right|0,122|| align=right|24,21|| align=right|11,73||JUT||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59050)||1998 TB33|| align=right|13,7|| align=right|3,950|| align=right|0,220|| align=right|7,19|| align=right|7,849||HLD||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59051)||1998 TJ33|| align=right|15,9|| align=right|2,346|| align=right|0,178|| align=right|3,77|| align=right|3,592||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59052)||1998 TV34|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,113|| align=right|3,69|| align=right|3,559||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59053)||1998 UU1|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,180|| align=right|3,30|| align=right|3,675||MBA||20. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59054)||1998 UY5|| align=right|15,8|| align=right|2,543|| align=right|0,282|| align=right|5,78|| align=right|4,054||MBA||22. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59055)||1998 UQ7|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,125|| align=right|13,48|| align=right|4,176||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59056)||1998 UK16|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|2,48|| align=right|4,280||MBA||22. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59057)||1998 UO18|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,222|| align=right|2,25|| align=right|3,647||MBA||25. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59058)||1998 UA19|| align=right|15,9|| align=right|2,774|| align=right|0,072|| align=right|5,32|| align=right|4,621||MBA||27. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59059)||1998 UZ22|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,194|| align=right|2,46|| align=right|3,476||MBA||30. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59060)||1998 UE25|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,087|| align=right|4,96|| align=right|3,294||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59061)||1998 UP25|| align=right|16,6|| align=right|2,229|| align=right|0,063|| align=right|4,91|| align=right|3,328||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59062)||1998 US25|| align=right|16,6|| align=right|2,193|| align=right|0,117|| align=right|7,00|| align=right|3,248||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(59063)||1998 UC32|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,124|| align=right|4,57|| align=right|3,685||MBA||27. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59064)||1998 UB33|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,214|| align=right|6,91|| align=right|4,200||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59065)||1998 UB43|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,122|| align=right|5,36|| align=right|3,825||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59066)||1998 VY|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,151|| align=right|25,80|| align=right|3,450||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59067)||1998 VS1|| align=right|15,2|| align=right|2,646|| align=right|0,101|| align=right|14,82|| align=right|4,303||MBA||9. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59068)||1998 VZ1|| align=right|15,9|| align=right|2,636|| align=right|0,093|| align=right|0,89|| align=right|4,278||MBA||9. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59069)||1998 VX3|| align=right|17,2|| align=right|2,421|| align=right|0,200|| align=right|6,65|| align=right|3,767||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59070)||1998 VG6|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,233|| align=right|6,72|| align=right|3,693||MBA||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(59071)||1998 VX7|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,206|| align=right|8,35|| align=right|4,658||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59072)||1998 VV9|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,232|| align=right|3,90|| align=right|3,207||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59073)||1998 VL13|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,192|| align=right|8,08|| align=right|3,628||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59074)||1998 VN13|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,102|| align=right|5,00|| align=right|3,380||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59075)||1998 VT13|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,142|| align=right|4,62|| align=right|3,255||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59076)||1998 VT14|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,126|| align=right|11,48|| align=right|4,601||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59077)||1998 VT15|| align=right|16,2|| align=right|2,584|| align=right|0,194|| align=right|8,50|| align=right|4,154||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59078)||1998 VT19|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,209|| align=right|12,00|| align=right|4,110||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59079)||1998 VY19|| align=right|12,7|| align=right|3,976|| align=right|0,148|| align=right|12,44|| align=right|7,927||HLD||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59080)||1998 VU21|| align=right|15,9|| align=right|2,239|| align=right|0,129|| align=right|4,96|| align=right|3,349||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59081)||1998 VJ24|| align=right|16,5|| align=right|2,232|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|3,334||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59082)||1998 VJ25|| align=right|16,6|| align=right|2,210|| align=right|0,157|| align=right|1,37|| align=right|3,285||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59083)||1998 VZ25|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,196|| align=right|2,61|| align=right|3,825||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59084)||1998 VD26|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,200|| align=right|15,43|| align=right|5,731||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59085)||1998 VK29|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,070|| align=right|4,89|| align=right|3,238||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59086)||1998 VJ31|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,201|| align=right|1,27|| align=right|3,458||MBA||14. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59087)||1998 VT33|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,165|| align=right|5,26|| align=right|3,478||MBA||15. november 1998||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(59088)||1998 VW35|| align=right|16,2|| align=right|2,281|| align=right|0,236|| align=right|9,33|| align=right|3,445||MBA||9. november 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59089)||1998 VF38|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,170|| align=right|3,35|| align=right|3,717||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59090)||1998 VZ41|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,098|| align=right|4,82|| align=right|3,335||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59091)||1998 VJ42|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,216|| align=right|2,94|| align=right|3,613||MBA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59092)||1998 VT42|| align=right|15,9|| align=right|2,217|| align=right|0,218|| align=right|6,33|| align=right|3,299||MBA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59093)||1998 VE47|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,026|| align=right|9,77|| align=right|4,484||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59094)||1998 VM49|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,149|| align=right|0,47|| align=right|3,492||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59095)||1998 WK|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,132|| align=right|2,23|| align=right|4,215||MBA||16. november 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59096)||1998 WT3|| align=right|14,5|| align=right|2,386|| align=right|0,200|| align=right|10,27|| align=right|3,684||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(59097)||1998 WD5|| align=right|16,8|| align=right|2,355|| align=right|0,213|| align=right|2,38|| align=right|3,613||MBA||20. november 1998||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(59098)||1998 WN7|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,159|| align=right|10,56|| align=right|4,515||MBA||20. november 1998||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(59099)||1998 WS10|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,220|| align=right|3,15|| align=right|4,354||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59100)||1998 WA11|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,092|| align=right|4,65|| align=right|4,324||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59101)||1998 WB13|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,232|| align=right|2,96|| align=right|4,164||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59102)||1998 WC14|| align=right|16,2|| align=right|2,119|| align=right|0,082|| align=right|0,43|| align=right|3,085||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59103)||1998 WF15|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,112|| align=right|5,68|| align=right|4,364||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59104)||1998 WQ17|| align=right|15,1|| align=right|2,649|| align=right|0,081|| align=right|8,25|| align=right|4,311||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59105)||1998 WP20|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,193|| align=right|1,73|| align=right|3,770||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59106)||1998 WF23|| align=right|15,8|| align=right|2,305|| align=right|0,162|| align=right|2,88|| align=right|3,500||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59107)||1998 WF27|| align=right|15,9|| align=right|2,696|| align=right|0,122|| align=right|4,15|| align=right|4,427||MBA||17. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59108)||1998 WG27|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,105|| align=right|3,22|| align=right|3,503||MBA||17. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59109)||1998 WT28|| align=right|16,6|| align=right|2,363|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,631||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59110)||1998 WR31|| align=right|15,0|| align=right|2,242|| align=right|0,175|| align=right|7,48|| align=right|3,356||MBA||29. november 1998||Burlington||T. Handley
|-
|(59111)||1998 WZ33|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,222|| align=right|6,71|| align=right|4,290||MBA||23. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59112)||1998 WN35|| align=right|13,3|| align=right|3,987|| align=right|0,193|| align=right|2,66|| align=right|7,961||HLD||18. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59113)||1998 XQ|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,135|| align=right|0,65|| align=right|4,223||MBA||10. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(59114)||1998 XQ2|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,109|| align=right|0,19|| align=right|3,375||MBA||7. december 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(59115)||1998 XG3|| align=right|15,1|| align=right|2,305|| align=right|0,198|| align=right|7,54|| align=right|3,499||MBA||8. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59116)||1998 XL3|| align=right|15,3|| align=right|2,150|| align=right|0,010|| align=right|4,12|| align=right|3,153||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59117)||1998 XQ3|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,028|| align=right|6,74|| align=right|4,589||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59118)||1998 XS5|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,114|| align=right|1,25|| align=right|3,762||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59119)||1998 XU5|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,032|| align=right|2,67|| align=right|4,183||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59120)||1998 XT8|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,169|| align=right|3,25|| align=right|3,641||MBA||11. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59121)||1998 XR10|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,139|| align=right|0,57|| align=right|3,716||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59122)||1998 XJ15|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,051|| align=right|7,16|| align=right|4,518||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59123)||1998 XN16|| align=right|14,0|| align=right|2,329|| align=right|0,187|| align=right|24,84|| align=right|3,554||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59124)||1998 XJ19|| align=right|16,3|| align=right|2,176|| align=right|0,086|| align=right|2,27|| align=right|3,210||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59125)||1998 XK20|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,110|| align=right|1,09|| align=right|3,650||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59126)||1998 XE25|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,157|| align=right|7,71|| align=right|4,472||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59127)||1998 XP25|| align=right|16,0|| align=right|2,250|| align=right|0,126|| align=right|6,34|| align=right|3,375||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59128)||1998 XA26|| align=right|14,7|| align=right|3,113|| align=right|0,121|| align=right|12,80|| align=right|5,492||MBA||14. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59129)||1998 XC27|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,196|| align=right|14,39|| align=right|3,862||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59130)||1998 XU34|| align=right|15,9|| align=right|2,600|| align=right|0,195|| align=right|2,56|| align=right|4,193||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59131)||1998 XA38|| align=right|15,5|| align=right|2,600|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,192||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59132)||1998 XM39|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,187|| align=right|8,59|| align=right|4,149||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59133)||1998 XM41|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,129|| align=right|8,45|| align=right|3,334||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59134)||1998 XR43|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,230|| align=right|4,18|| align=right|3,624||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59135)||1998 XN46|| align=right|14,9|| align=right|2,172|| align=right|0,186|| align=right|6,85|| align=right|3,200||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59136)||1998 XZ49|| align=right|14,6|| align=right|2,833|| align=right|0,118|| align=right|12,24|| align=right|4,767||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59137)||1998 XY50|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,203|| align=right|4,99|| align=right|3,494||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59138)||1998 XC52|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,141|| align=right|7,73|| align=right|3,607||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59139)||1998 XS59|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,133|| align=right|3,38|| align=right|3,493||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59140)||1998 XN60|| align=right|15,7|| align=right|2,611|| align=right|0,208|| align=right|4,18|| align=right|4,217||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59141)||1998 XE61|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,201|| align=right|4,47|| align=right|3,608||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59142)||1998 XD62|| align=right|15,2|| align=right|2,729|| align=right|0,075|| align=right|4,40|| align=right|4,507||MBA||15. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59143)||1998 XT72|| align=right|14,0|| align=right|2,849|| align=right|0,136|| align=right|11,56|| align=right|4,807||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59144)||1998 XN73|| align=right|15,3|| align=right|2,212|| align=right|0,006|| align=right|8,21|| align=right|3,290||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59145)||1998 XX73|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,234|| align=right|15,19|| align=right|4,397||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59146)||1998 XC74|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,176|| align=right|3,97|| align=right|3,530||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59147)||1998 XG77|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|4,08|| align=right|3,517||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59148)||1998 XB78|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,091|| align=right|13,14|| align=right|4,615||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59149)||1998 XA84|| align=right|16,2|| align=right|2,251|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|3,378||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59150)||1998 XV90|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,126|| align=right|4,16|| align=right|5,675||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59151)||1998 XK96|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,149|| align=right|1,34|| align=right|3,558||MBA||12. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(59152)||1998 XN97|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,220|| align=right|13,70|| align=right|3,595||MBA||8. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59153)||1998 XV97|| align=right|16,8|| align=right|2,260|| align=right|0,107|| align=right|6,36|| align=right|3,398||MBA||11. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59154)||1998 XP98|| align=right|16,1|| align=right|2,947|| align=right|0,051|| align=right|1,52|| align=right|5,059||MBA||13. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59155)||1998 XL99|| align=right|15,8|| align=right|3,160|| align=right|0,193|| align=right|6,10|| align=right|5,615||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59156)||1998 YC3|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,094|| align=right|3,82|| align=right|3,525||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59157)||1998 YC4|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,169|| align=right|6,50|| align=right|3,447||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59158)||1998 YQ4|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,247|| align=right|23,22|| align=right|3,382||MBA||20. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(59159)||1998 YX7|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,081|| align=right|7,19|| align=right|3,506||MBA||24. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59160)||1998 YF8|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,174|| align=right|4,68|| align=right|5,682||MBA||24. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59161)||1998 YL10|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,182|| align=right|2,45|| align=right|3,558||MBA||27. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(59162)||1998 YX10|| align=right|15,5|| align=right|2,787|| align=right|0,041|| align=right|3,83|| align=right|4,651||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(59163)||1998 YX11|| align=right|16,5|| align=right|2,326|| align=right|0,143|| align=right|5,02|| align=right|3,548||MBA||26. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59164)||1998 YG12|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,194|| align=right|3,24|| align=right|3,566||MBA||27. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59165)||1998 YY13|| align=right|15,4|| align=right|2,849|| align=right|0,073|| align=right|3,01|| align=right|4,808||MBA||19. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59166)||1998 YZ18|| align=right|16,5|| align=right|2,646|| align=right|0,169|| align=right|2,91|| align=right|4,304||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59167)||1998 YC19|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,177|| align=right|2,80|| align=right|3,575||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59168)||1998 YU19|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|1,73|| align=right|3,547||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59169)||1998 YJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,076|| align=right|5,31|| align=right|3,447||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59170)||1998 YA27|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,200|| align=right|0,72|| align=right|3,702||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59171)||1999 AP2|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,029|| align=right|5,61|| align=right|3,430||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59172)||1999 AE3|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,098|| align=right|14,82|| align=right|4,117||MBA||10. januar 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(59173)||1999 AC5|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,140|| align=right|7,69|| align=right|3,734||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59174)||1999 AT5|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,067|| align=right|14,21|| align=right|4,123||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59175)||1999 AF6|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,136|| align=right|14,25|| align=right|5,391||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59176)||1999 AP7|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,167|| align=right|5,86|| align=right|3,734||MBA||11. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59177)||1999 AT7|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,231|| align=right|5,23|| align=right|3,528||MBA||11. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59178)||1999 AF8|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,048|| align=right|6,75|| align=right|3,367||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59179)||1999 AG8|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,115|| align=right|7,66|| align=right|3,639||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59180)||1999 AP12|| align=right|16,8|| align=right|2,419|| align=right|0,144|| align=right|0,82|| align=right|3,762||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59181)||1999 AB13|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,203|| align=right|5,67|| align=right|3,594||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59182)||1999 AR13|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,129|| align=right|9,86|| align=right|4,547||MBA||8. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59183)||1999 AP15|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,166|| align=right|2,72|| align=right|3,344||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59184)||1999 AR15|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,164|| align=right|2,90|| align=right|3,440||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59185)||1999 AT15|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,122|| align=right|5,92|| align=right|3,520||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59186)||1999 AK16|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,181|| align=right|1,59|| align=right|3,736||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59187)||1999 AP17|| align=right|17,3|| align=right|2,421|| align=right|0,138|| align=right|2,11|| align=right|3,766||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59188)||1999 AJ18|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,164|| align=right|2,30|| align=right|3,569||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59189)||1999 AU19|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|1,45|| align=right|3,452||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59190)||1999 AZ21|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,204|| align=right|4,60|| align=right|3,705||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59191)||1999 AS24|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,117|| align=right|6,41|| align=right|3,680||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59192)||1999 AU30|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,266|| align=right|5,41|| align=right|3,575||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59193)||1999 AJ31|| align=right|16,9|| align=right|2,423|| align=right|0,148|| align=right|0,96|| align=right|3,770||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59194)||1999 BV1|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,172|| align=right|1,65|| align=right|3,685||MBA||18. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59195)||1999 BG2|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,165|| align=right|26,32|| align=right|4,209||MBA||19. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(59196)||1999 BN2|| align=right|17,1|| align=right|2,242|| align=right|0,148|| align=right|3,39|| align=right|3,356||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59197)||1999 BN3|| align=right|17,4|| align=right|2,379|| align=right|0,165|| align=right|2,89|| align=right|3,669||MBA||20. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(59198)||1999 BT3|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,082|| align=right|4,79|| align=right|3,461||MBA||19. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59199)||1999 BH6|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,109|| align=right|6,98|| align=right|3,493||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59200)||1999 BS7|| align=right|15,7|| align=right|2,270|| align=right|0,096|| align=right|4,06|| align=right|3,420||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59201)||1999 BW7|| align=right|17,2|| align=right|2,328|| align=right|0,144|| align=right|6,51|| align=right|3,550||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59202)||1999 BB8|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,099|| align=right|5,96|| align=right|3,613||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59203)||1999 BC9|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,171|| align=right|13,80|| align=right|4,210||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59204)||1999 BF9|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,249|| align=right|3,21|| align=right|4,427||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59205)||1999 BD10|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,154|| align=right|8,46|| align=right|3,735||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59206)||1999 BE10|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|3,22|| align=right|3,484||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59207)||1999 BD11|| align=right|16,6|| align=right|2,316|| align=right|0,193|| align=right|1,39|| align=right|3,525||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59208)||1999 BW12|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,171|| align=right|1,75|| align=right|3,490||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59209)||1999 BD13|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,066|| align=right|6,79|| align=right|3,515||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59210)||1999 BJ13|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,117|| align=right|1,89|| align=right|3,516||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59211)||1999 BS13|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,155|| align=right|1,82|| align=right|3,685||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59212)||1999 BU13|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,087|| align=right|6,41|| align=right|3,564||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59213)||1999 BO14|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,174|| align=right|8,41|| align=right|3,596||MBA||25. januar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(59214)||1999 BX14|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,109|| align=right|2,03|| align=right|3,631||MBA||20. januar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(59215)||1999 BC15|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,106|| align=right|7,14|| align=right|3,456||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59216)||1999 BG15|| align=right|13,7|| align=right|2,731|| align=right|0,127|| align=right|9,58|| align=right|4,513||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59217)||1999 BK19|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,228|| align=right|4,12|| align=right|3,649||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59218)||1999 BE20|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,142|| align=right|10,31|| align=right|5,368||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59219)||1999 BJ23|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,271|| align=right|6,41|| align=right|5,028||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59220)||1999 BX25|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,125|| align=right|3,43|| align=right|3,602||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59221)||1999 BU29|| align=right|16,6|| align=right|2,374|| align=right|0,181|| align=right|3,10|| align=right|3,657||MBA||18. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59222)||1999 BT31|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,175|| align=right|1,74|| align=right|3,726||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59223)||1999 BV32|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,141|| align=right|7,05|| align=right|3,473||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59224)||1999 BS34|| align=right|16,7|| align=right|2,325|| align=right|0,178|| align=right|4,31|| align=right|3,545||MBA||19. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59225)||1999 CC|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,267|| align=right|5,82|| align=right|3,610||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59226)||1999 CE|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,120|| align=right|7,39|| align=right|3,556||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59227)||1999 CG|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,185|| align=right|5,11|| align=right|3,655||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59228)||1999 CH|| align=right|14,7|| align=right|2,294|| align=right|0,119|| align=right|7,18|| align=right|3,473||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59229)||1999 CQ|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|2,89|| align=right|3,698||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59230)||1999 CY|| align=right|15,1|| align=right|2,187|| align=right|0,199|| align=right|4,01|| align=right|3,233||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59231)||1999 CZ|| align=right|15,8|| align=right|2,363|| align=right|0,219|| align=right|3,59|| align=right|3,631||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59232)||1999 CA1|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,203|| align=right|10,00|| align=right|3,762||MBA||6. februar 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(59233)||1999 CH1|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,050|| align=right|13,77|| align=right|3,577||MBA||6. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59234)||1999 CR1|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,058|| align=right|14,42|| align=right|4,331||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59235)||1999 CV1|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,163|| align=right|8,54|| align=right|3,621||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59236)||1999 CD2|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,170|| align=right|5,69|| align=right|3,425||MBA||8. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(59237)||1999 CF2|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,158|| align=right|6,42|| align=right|3,513||MBA||8. februar 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(59238)||1999 CN2|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,172|| align=right|1,93|| align=right|3,716||MBA||5. februar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|59239 Alhazen||1999 CR2|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,210|| align=right|7,16|| align=right|3,378||MBA||7. februar 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(59240)||1999 CY2|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,197|| align=right|1,47|| align=right|3,691||MBA||7. februar 1999||San Marcello||A. Boattini
|-
|(59241)||1999 CC4|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,114|| align=right|5,53|| align=right|3,496||MBA||6. februar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(59242)||1999 CS4|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,157|| align=right|1,97|| align=right|3,664||MBA||12. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59243)||1999 CZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,166|| align=right|4,95|| align=right|3,471||MBA||12. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(59244)||1999 CG6|| align=right|14,4|| align=right|2,634|| align=right|0,263|| align=right|26,68|| align=right|4,275||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59245)||1999 CT7|| align=right|14,1|| align=right|2,345|| align=right|0,202|| align=right|22,83|| align=right|3,590||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59246)||1999 CQ8|| align=right|15,6|| align=right|2,262|| align=right|0,198|| align=right|8,01|| align=right|3,402||MBA||12. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59247)||1999 CU11|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,189|| align=right|21,24|| align=right|4,230||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59248)||1999 CG13|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,080|| align=right|7,76|| align=right|3,689||MBA||14. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(59249)||1999 CZ15|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,267|| align=right|21,72|| align=right|3,494||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59250)||1999 CD16|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,189|| align=right|24,04|| align=right|3,435||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov